

Geografia

Atoyac (Jalisco)
Atoyac (Veracruz)